Cajati kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cajati (ort), São Paulo, 
 Cajati (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar